

Codici 
 BJI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale, Bemidji (Minnesota), Stati Uniti
 bji – codice ISO 639-3 della lingua burji

Geografia
 Bji  – gewog (municipalità) del distretto di Haa (Bhutan)